En Pologne, Antonielów peut faire référence à :

 Antonielów, un village de la voïvodie de Łódź.

 Antonielów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.